Анадырка — река на северо-западе Камчатского края в России.

Длина реки — 22 км. Протекает по территории Тигильского района Камчатского края. Впадает в Охотское море.

Название произошло от коряк. Ваныӈратон — «пещеры, где укрывались люди».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19080000112120000037591.

Примечания 

Реки, впадающие в залив Шелихова
Реки Тигильского района